Rhodolaena är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Rhodolaena ingår i familjen Sarcolaenaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Rhodolaena